José María Cabral González (Santo Domingo, 24 de julio de 1988) es un multi premiado guionista, productor y director de cine dominicano.

Biografía

Primeros años y familia 
Nació en Santo Domingo el 24 de julio de 1988 en el seno de una familia de la alta sociedad dominicana, sus padres son José María Cabral Arzeno, abogado, e Ingrid Josefina González Fiallo; es el mayor de tres hermanos.

Cabral es pariente de destacadas figuradas en la historia de la República Dominicana, entre las cuales destacan: Fabio Fiallo (escritor), Viriato Fiallo (líder opositor), Oscar de la Renta (diseñador), José María Cabral Bermúdez (líder empresarial), Juan Bautista Vicini Cabral (empresario), José María Cabral (presidente dominicano), Donald Reid Cabral (presidente dominicano), Peggy Cabral (diplomática dominicana), Carmen Imbert Brugal (escritora y jurista dominicana) y Mario Fermín Cabral y Báez (senador dominicano).

Es descendiente de José María Cabral y Báez (abogado y canciller dominicano), Marco Antonio Cabral (presidente dominicano), Buenaventura Báez (presidente dominicano), José María Imbert (general de origen francés, héroe de la Batalla de Santiago), Erasmo Bermúdez (licorero, fundador de Bermúdez), Andrés Brugal (licorero de origen catalán, fundador de Brugal), Ignacio María González (presidente dominicano), Arístides Fiallo Cabral (científico y diputado dominicano), Federico Henríquez y Carvajal (escritor, magistrado y ministro dominicano) y José Oliva Currari (militar de origen italiano, fundador del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana).

Fuente: Larrazábal Blanco, Carlos: Familias Dominicanas.

Carrera 
Su deseo era ser actor, por lo cual comenzó a filmar cortos con el fin de protagonizarlos. Pero su labor detrás de la cámara lo atrapó. Nunca recibió apoyo monetario para sus cortometrajes, ahorró desde los 50 pesos que le daba su abuela, hasta cobrar en cada proyección. Su finalidad: conseguir el presupuesto para su próximo trabajo; esta situación incluso le ha llevado hasta a ofrecer charlas de cómo lo logró. 

Comenzó a hacer películas cuándo tenía 16 años de edad, haciendo exposiciones privadas para familiares y amigos en cines de película local. 

Su primer largometraje, Jaque Mate (2011), fue proyectado en un numerosos festivales de cine y seleccionado como la entrada dominicana para el Óscar al Mejor Filme de Habla no Inglesa en los 85tos. Premios de la Academia, pero no logró entrar al listado final. 

Arrobá y Despertar siguieron en 2013 y 2014, logrando entrar también a los circuitos de festivales. Posteriormente lanzó la película de aventura Detective Willy en la República Dominicana y Puerto Rico. 

Pero es posiblemente hasta el momento su mayor triunfo cinematográfico hasta el momento ha sido la realización de su película Carpinteros, un drama que narra las realidades y las relaciones de los internos de las cárceles en República Dominicana, la cual ha sido reconocida como la primera película en entrar a competencia en el  prestigioso Sundace Film Festival que dirige el actor norteamericano Robert Redford, y por la cual Cabral ha recibido múltiples galardones. 

Seguido a esto le siguió el estreno en el Miami Film Festival su cinta «El Proyeccionista», una película del género carretera o road movie que combina el drama, sumando a su trabajo otro género más a su lista de películas siendo esta la séptima de su joven pero prolifera carrera.

Premios y reconocimientos

Otros premios 
José María Cabral fue merecedor en el 2019 del premio Atabey en la categoría ¨Arte Ambiental¨ por su trabajo ¨Vertedero Reality¨ el cual exhibió en varios puntos del país, en ferias, exposiciones y otras actividades llevando a la conciencia del problema de la basura en el país caribeño.

Filmes

Excexos (2008)

Jaque Mate (2011) 
Reconocido por la crítica como el primer largometraje comercial (ópera prima) del director dominicano, cuenta la historia de un presentador de televisión el cual se entera de que su familia está siendo secuestrada, y tiene que lidiar con el juego enfermizo del secuestrador mientras este transmite su programa televisivo.

Este trabajo fue merecedor del galardón a "Mejor Opera Prima" en el 2013 en el Washitong DC FilmFest.

Arrobá (2013) 
Es conocida como la segunda película del director, en la que los personajes Pilón, Pedro y Samuel decididos a resolver sus problemas económicos y personales deciden robar un banco, pero todo se complica cuando Pedro crea una máquina del tiempo para evitar los errores del fustrado del asalto, pero el viaje al pasado no es lo que suponen y las situaciones hacen más complejas las cosas para ellos.

Las actuaciones de esta película destacan la participación del destacado humorista, comunicador, actor y director cubano Alexis Váldes en el papel de Pilón, junto a los también cómicos dominicanos Kenny Grullón e Irving Alberti.

Despertar (2014) 
Es una película del género thriller psicológico, con marcada influencia de David Lynch. Este es posiblemente el filme clave de la carrera de José María en la búsqueda por encontrar su voz como autor marca un antes y un después. 

La película fue rodada en el absoluto secreto de los medios que hasta el momento habían estado siempre atentos a la carrera del cineasta. La proeza del rodaje cuenta que se logró hacer en tan sólo diez días, y todo el presupuesto fue cubierto por los ahorros del director quién contó con el favor de los actores quienes aportaron su talento sin ningún tipo de retribución económica.

El elenco está compuesto por la dupla Frank Perozo,y el cubano Adrian Más, ambos protagonistas de su ópera prima Jaque Mate (2012) y con las actuaciones de Julietta Rodríguez, Kenny Grullón, Johnnié Mercedes, y Loraida Bobadilla.

Despertar tuvo una distribución muy limitada, tan solo en salas específicas de la ciudad de Santo Domingo, y fue seleccionada por el Festival de Cine Global Dominicano en el 2014, y al año siguiente se estrenó en Santiago de los Caballeros en el Festival Internacional de Cine independiente de Santiago.

Detective Willy (2015) 
Es la quinta entrega del joven director José María Cabral, protagonizada por el reconocido actor y humorista dominicano Fausto Mata. La cinta hace un homenaje al Cine Negro o Film Noir, del cual el director es admirador. Esta película le inspiriaría a la creación de su filme «El Proyeccionista» la cual llevó a diferentes lugares del país caribeño en donde no existen salas de cine oficio principal del personaje Eliseo Layo del filme.

Carpinteros (2017) 
El largometraje dirigido por José María Cabral, en el que además escribió y editó, fue seleccionado por el prestigioso Festival de Cine de Sundance en el 2017, en donde tuvo su premier mundial en la categoría de ¨World Dramatic Competition¨ Convirtiéndose así en la primera película dominican en exhibirse en el prestigioso festival.

El film también ha sido seleccionado por otros prestiogosos festivales, entre ellos Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde obtuvo tres premios, el Premio Especial del Jurado, Premio a mejor Actor (Jean Jean)  y el premio Especial FEISAL. El largometraje carcelario también fue seleccionado en el Miami Film Festival.

La historia cuenta como reclusos de la cárcel de Najayo en la República Dominicana sostienen una relación amorosa utilizando señas para comunicarse. 

El reparto está compuesto por Jean Jean, Judith Rodríguez y Ramón Emilio Candelario

El Proyeccionista (2019) 
Es la séptima película del multipremiado realizador dominicano. 

Cuenta la historia de Eliseo Layo, un hombre solitario que opera un viejo proyector de cine, atrapado por una misteriosas imágenes de una mujer que usa como consuelo, tras un desafortunado accidente del aparato se embarga en un viaje por lo más profundo de la República Dominicana.

El filme estrenado en el Miami Film Festival 2019, obtuvo los derecho de distribución de la distribuidora internacional Media Luna. y en la República Dominicana entre el 25 y 26 de junio de 2019 con la aceptación de la crítica y del público. 

El filme fue producido por el reconocido cineasta dominicano Juan Basanta, y por el padre del mismo José María Cabral el reconocido abogado José María Cabral Arzeno.

La película ganó el premio Manuel Barba al mejor guion de la Asociación de Prensa de Huelva en el  45 Festival Internacional de Cine de Huelva, España 2019, así como el galardón a Mejor Fotografía en la sección oficial del Festival.

Hotel Coppelia (2020) 
Es el último largometraje de José María Cabral. Logró distribución internacional en Europa bajo la firma de renombrada Latidos Films la cual adquirió los derechos junto a más de dos docena de títulos mundiales en el mercado cinematográfico de Cannes.

El film producido por Lantica Media y la propia productora del realizador Tabula Rasa, se basa en la historia real de cinco mujeres que se ven en situaciones de sacrificios durante la guerra civil dominicana de 1965.

Los papeles principales incluyen a Lumy Lizardo, Nashla Bogaert, Cyndie Lundi, el actor cubano Jazz Vilá y Nick Searcy.

El tráiler oficial fue lanzado el 15 de junio de 2020 por Latidos Films en su portal de YouTube.

Documentales Sociales 
 Súbete al Progreso
 Un millón por Sobeida
 Isla de Plástico (2019)

Referencias

Enlaces externos 
 Sánchez, Dagoberto (22 de julio de 2012). El Día. Recuperó 7 octubre 2012.
  
 

Nacidos en Santo Domingo
Directores de cine de la República Dominicana
Productores de cine de República Dominicana
Guionistas de cine de la República Dominicana
Activistas de República Dominicana